Qorlortorsuaq bezeichnet:
 Qorlortorsuaq, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qorlortorsuaq (Fluss, Ilulissat, östlich), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qorlortorsuaq (Fluss, Ilulissat, westlich), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qorlortorsuaq (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qorlortorsuaq (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qorlortorsuaq (Fluss, Uummannaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland